Боро Драшкович (* 1935) — югославський і сербський кінорежисер, сценарист і драматург.
 Вук Драшкович (* 1946) — сербський політик, письменник, дипломат, визнаний русофіл, міністр закордонних справ Сербії (2004—2007).
 Душан Драшкович (* 1939) — футболіст, тренер з футболу Чорногорії та Еквадору.
 Іван I Драшкович (? — 1566) — хорватський дворянин.
 Іван II Драшкович (1550—1613) — бан Хорватії (1595—1606).
 Іван III Драшкович (1595—1648) — бан Хорватії (1639—1646).
 Іван V Драшкович (1660—1733) — бан Хорватії (1732—1733).
 Йосиф Казимир Драшкович (1716—1765) — хорватський граф та австрійський генерал.
 Мілорад Драшкович (1873—1921) — сербський політик, міністр внутрішніх справ Королівства Югославія.
 Юрай Драшкович (1525—1587) — хорватський кардинал і бан (1567—1578).
 Янко Драшкович (1770—1856) — хорватський політик і поет, діяч Хорватського національного відродження.
 Драшковичі — хорватська шляхетська родина.

 Драшкович — населений пункт в Хорватії, у Вараждинській жупанії в складі громади Брезниця.
Слов'янські прізвища